Francis Seymour kan syfta på bland andra: 

* Francis Seymour, 1:e baron Seymour av Trowbridge (omkring 1590–1664), engelsk peer
 Francis Seymour, 5:e hertig av Somerset (1658–1678), engelsk peer
 Francis Seymour, 5:e markis av Hertford (1812–1884), brittisk peer

Se även 
 Francis Seymour-Conway